Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Open de España) van 2002 vond plaats van 20 tot en met 25 mei 2002 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Arantxa Sánchez Vicario, door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd, was als tweede geplaatst. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar ongeplaatste landgenote Chanda Rubin in twee sets. Seles wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Madrid op haar naam te schrij­ven, na een eerder verloren finale in 1997. Het was haar 53e (en laatste) WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Nicole Pratt, won hun openingspartij, maar zij lieten verstek gaan voor de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Martina Navrátilová en Natallja Zverava won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Rossana Neffa-de los Ríos en Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast 165 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Wit-Russin Zverava 79.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Madrid 2002
Madrid